Evolver può riferirsi a:

Evolver – album di John Legend
Evolver – album dei 311
Evolver – album dei Godhead
Evolver – gruppo musicale
Evolver - Un amico pericoloso – film del 1995
Evolver – Casa editrice di Roma